salone – nell'architettura, ampia sala con funzioni di rappresentanza
salone – nel commercio, sinonimo di fiera
Salone – Zona di Roma
Salone Perosi – ex auditorium di Milano
Salone Pier Lombardo – altro nome del Teatro Franco Parenti di Milano
Salone internazionale del libro – manifestazione libraria di Torino

Altri progetti

Collegamenti esterni 
Salone Margherita
Salone Ufficiale